Иньчжоу (Телин) — район городского подчинения городского округа Телин провинции Ляонин (КНР).
 Иньчжоу (Нинбо) — район городского подчинения городского округа Нинбо провинции Чжэцзян (КНР).